Pinjin alakban Liu Jing:
 Liu Csing (1971) kínai középtávfutó
 Liu Csing (1977) kínai gátfutó
 Liu Csing (1987) világbajnok kínai evezős
 Liu Csing (1990) kínai úszónő, olimpikon

Pinjin alakban Liu Qing:
 Liu Csing (1964) olimpiai ezüstérmes kínai kosárlabdázónő
 Liu Csing (1986) kínai középtávfutónő, olimpikon
 Liu Csing (1986) kínai labdarúgó
 Liu Csing (1996) kínai jégkorongozó
 Liu Csing (78–106) kínai herceg